Rafael Breyer (Sapiranga, 1 de outubro de 1977) é um instrumentista — violão, harmônica, teclado e flauta transversal — e compositor brasileiro.

Discografia 
 2008 - Luau do Bandolim - Produção Independente.

Compositores do Rio Grande do Sul
Flautistas do Rio Grande do Sul
Tecladistas do Rio Grande do Sul
Violonistas do Rio Grande do Sul
Naturais de Sapiranga